Ильва:
 латинское название острова Эльба, данное по имени лигурского племени .
 прежнее название южнокорейского ФК «Соннам».
 Ингрид Ильва (1180-е — 1252) — шведская дворянка.